A camisa 10 é considerada uma das mais emblemáticas do futebol.

Camisa 10 também pode referir-se a:

Camisa 10 (álbum) - do cantor brasileiro Luiz Américo
Camisa 10 (canção) - do cantor brasileiro Luiz Américo
Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva - álbum da banda Charlie Brown Jr.

Desambiguação